Der Begriff CIH steht für:
 das Computervirus CIH
 die Hubkolbenmotorbauart CIH (Camshaft in Head), siehe Opel CIH
 Corpus Inscriptionum Semiticarum, eine Sammlung semitischer Inschriften 
 einen Namen des Sterns Gamma Cassiopeiae

CIH